Posa oder Pósa  ist der Familienname folgender Personen:

 Lajos Pósa (auch Louis Pósa; * 1947), ungarischer Mathematiker
 Oskar C. Posa (1873–1951), österreichischer Komponist und Kapellmeister
 Saverio Posa (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Victor Posa (* 1966), italo-amerikanischer Eishockeyspieler

Posa ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Posa (Starkenberg), ein Ortsteil der Gemeinde Starkenberg, Landkreis Altenburger Land, Thüringen 
 Kloster Posa, ehemaliges Benediktinerkloster Posa, auch Bosau genannt, liegt in der Nähe der Stadt Zeitz in Sachsen-Anhalt 
 Pouze, französische Gemeinde auf Okzitanisch

POSA als Abkürzung steht für:
 POSA-Prinzip (Point of Sale Activation-Prinzip), Präsentation von Gutscheinen, bei dem die Ware erst durch Aktivierung an der Kasse ihren Wert erhält
 Poverty-of-the-Stimulus-Argument (POSA; dt. in etwa „Argument von der Armut der Reize“)

Siehe auch:
 Neuposa, Ort, der während des Braunkohlenbergbaues im Mitteldeutschen Revier in der Gemarkung von Posa entstand

POSA